Барс (хоккейный клуб):
 «Барс» — украинский хоккейный клуб, созданный 06 июля 2007 года в пгт. Великая Дымерка (Броварской район, Киевская область).
 «Барс» — российский хоккейный клуб, созданный в 2009 году в г. Казань.